Die Diamond Nine / Dynamic German Open 2011 waren das 114. Turnier der Poolbillard-Turnierserie Euro-Tour. Sie wurden vom 25. bis 27. August 2011 im Stahlpalast in Brandenburg in der Disziplin 10-Ball ausgetragen.

Der Schweizer Dimitri Jungo gewann das Turnier durch einen 8:5-Finalsieg im Finale gegen den Belgier Serge Das. Für Das war es nach dem Euro-Tour Event 113 bereits die zweite Finalniederlage in Folge.

Bester Deutscher war Manuel Ederer, der im Halbfinale ausschied.

Finalrunde 
Ab dem Sechzehntelfinale wurden die Spiele im K.-o.-System ausgetragen. Die 32 Teilnehmer dieser Runde wurden im Doppel-K.-o.-System ermittelt.

Weblinks 
 Offizielle Website
 German Open 2011 auf azbilliards.com

Einzelnachweise 

114
Billardturnier in Brandenburg an der Havel
Poolbillardveranstaltung 2011